Николай Степанович Селиванов (29 ноября 1837, д. Сергеево Губдорской волости Чердынского уезда — 20 июля 1918, с. Новое Усолье) — земский и общественный деятель, депутат Государственной думы I созыва от Пермской губернии.

Биография 
По происхождению из крестьян. Выпускник Мошевского церковно-приходского училища. В 1857-1870 годах служил волостным писарем в правлениях сёл Анисимово, Мошево, Юм, Юрла Чердынского уезда. С 1870 по 1910 год избирался гласным первого состава Чердынского уездного земского собрания. Дважды (1876—1898 и 1906—1912 годах) был избран председателем Чердынской земской управы. С 1876 года — гласный губернского земского собрания, с марта 1898 по январь 1904 год избирался член губернской земской управы, дважды был избран (1876—1898 и 1906—1917 годах) гласным Чердынской городской думы. С 1895 года личный почетный гражданин. В 1896 году участвовал в составе официальной делегации от Пермской губернии в торжествах по случаю коронации Николая II. В 1904 году  экстерном выдержал экзамен за курс начального училища, это позволило избавиться от проблем с требованием соответствующего уровня образования для занятия ведущих позиций в земской службе.  В 1905 года в ознаменование 35-летия земской службы Селиванова в зале заседаний Чердынского уездного земства был повешен его портрет.

С 1904 по 1907 год Товарищ директора Пермского земского кустарно-промышленного банка. Член Чердынской уездной земской управы (в течение двух 3-летий), затем её председатель (в течение семи 3-летий), член Пермской губернской земской управы (в течение двух 3-летий). Почётный мировой судья. По политическим взглядам близок к Конституционно-демократической партии.

В течение 21 года член уездного присутствия по воинской повинности, 12 лет - уездного присутствия по крестьянским делам, состоял в  уездном присутствии по питейным делам, уездном и губернском комитетах попечительства о народной трезвости, в течение 6 лет состоял в губернском присутствии по воинским делам,  более 30 лет состоял в уездном училищном совете и более 20 лет в уездном отделении епархиального училищного совета, а также был в попечительских советах Пермской и Чердынской женских гимназий. В течение 9 лет  был избран почётным мировым судьей по Чердынскому уезду.

15 апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Пермского губернского избирательного собрания.  Вошёл в состав группы Партии демократических реформ. Состоял в думской Комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов. Докладчик 3-го отдела по проверке прав членов Государственной Думы.

После роспуска думы продолжал заниматься  земской и общественной деятельностью. В 1908 году избран председателем Общества любителей истории, археологии и этнографии Чердынского края. В 1910 году в честь 40-летия земской деятельности Селиванова Чердынское земство установило стипендию для учащихся из крестьян его имени. На приёме у председателя Совета министров П. А. Столыпина сумел обосновывать целесообразность строительства железной дороги от Усолья через Чердынь на Печору. В 1913 году участвовал в составе делегации от Пермской губернии участвовал на торжествах в связи с 300-летием Дома Романовых, а в 1914 г. – в связи с полувековым юбилеем земских учреждений.

12 июля 1918 года был арестован в собственном доме и помещён в Чердынскую уездную тюрьму. Из тюрьмы переведён в город Кизел на принудительные работы в Кизеловские угольные копи,  однако по дороге в ночь на 20 июля около с. Новое Усолье его расстреляли  чекисты. 15 марта 1919 года останки Селиванова были перевезены в Чердынь и 17 марта похоронены около Воскресенского собора.

Награды 
 Орден Святой Анны III степени.
 Орден Святой Анны II степени. 
 Орден Святого Станислава II степени.
 Орден Святого Владимира IV степени.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 553.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 243.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. C. 139.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 56.
 И. К. Кирьянов. СЕЛИВАНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ // Пермский край. Энциклопедия
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 30. Лист 6; Фонд 1327. Опись 1. 1905 год. Дело 141. Лист 90-90 оборот; Дело 143. Лист 102 оборот.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Казнённые политики
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году